Cowart ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Cowart (* 1941), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Harold Cowart (1944–2010), US-amerikanischer Bassist und Musikproduzent
 Shea Cowart (* 1979), US-amerikanische Sprinterin

Sonstiges:
 Mount Cowart, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Coward